Дважды два — пять:
 Дважды два — пять (реже «2 + 2 = 5») — выражение, которое иногда используется как краткое и яркое представление нелогичного утверждения, особенно такого, которое утверждается и поддерживается с целью соответствия идеологическому порядку.
 «Дважды два — пять» (, Do Aur Do Paanch) — индийский кинофильм, снятый в 1980 году на языке хинди.
 «Дважды два — пять» — книга французского писателя-юмориста Альфонса Алле (1895).
 «Дважды два — пять» — книга российского поэта Вадима Шершеневича (1920).

См. также